Mythologische figuren:
Polyidus (Dulichum), een van de vrijers van Penelope;
Polyidus (wijste van Lycië);
Polyidus (zoon van Coeranus);
Polyidus (zoon van Eurydamas);
Polyidus (dichter);
Polyidus van Thessalië, een militair ingenieur;
Polyidus (architect).